Inverted může znamenat:

v hudbě
Inverted (indonéská hudební skupina) – indonéská death metalová kapela
Inverted (italská hudební skupina) – italská death metalová kapela
Inverted (švédská hudební skupina) – švédská death metalová kapela